Naor, no livro do Gênesis, foi um filho de Terá e tinha o mesmo nome do seu avô paterno, Naor, filho de Serugue.

Terá teve três filhos, o patriarca Abraão, Naor e Harã. Pelos cálculos de James Ussher, Harã, o filho mais velho, nasceu em , Abraão em  e Naor depois de Abraão.

Harã, filho de Terá, morreu antes que seu pai emigrasse de Ur da Caldeia, e deixou um filho, Ló, e duas filhas, Milca e Iscá.

Milca se casou com seu tio Naor, e teve vários filhos, Uz, o primogênito, Buz, Quemuel (o pai de Arã), Quésede, Hazo, Pildas, Jidlafe e Betuel. Betuel foi o pai de Rebeca. Com a concubina Reumá, Naor teve quatro filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca.

Árvore genealógica 

Personagens do Livro de Gênesis
Personagens bíblicos incestuosos